Ventana eller La Ventana kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Ventana (ö), 
 Ventana (udde), 
 Ventana (bergstopp),

Mexiko 

 La Ventana, Baja California Sur, 
 La Ventana, Chamula, 
 La Ventana, Yajalón, 
 La Ventana, Huitiupán, 
 La Ventana, Alpatláhuac, 
 La Ventana, Coacoatzintla, 
 La Ventana, Puebla, Xiutetelco, 
 La Ventana, Chanal, 
 La Ventana, Tumbalá, 
 La Ventana, Huixtán, 
 La Ventana, Durango,